Maculani ist der Familienname der folgenden Personen:
 Giulio Maculani (1920–1980), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Vincenzo Maculani (1587–1667), italienischer Kardinal